

Patronymes 

 Giuseppe Sermonti (1925-2018), généticien italien ;
 Rutilio Sermonti (1921-2015), écrivain et militant politique italien, frère du suivant ;
 Vittorio Sermonti (1929-2016), écrivain italien, frère du précédent ;

Patronyme italien